Die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Mason (Ohio) bei Cincinnati. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 16. bis 24. Juli 2005 statt.

Im Einzel gewann Patty Schnyder gegen Akiko Morigami mit 6:4 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Laura Granville / Abigail Spears mit 3:6, 6:2 und 6:4 gegen Květa Peschke / Maria-Emilia Salerni.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2005 fand vom 16. bis 18. Juli 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Mason (Ohio)